

Geografia

Albania 
 Gradec – wieś w gminie Kastrat
 Gradec – wieś w gminie Gjerbës

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Graz

Bułgaria 
 Gradec – wieś w obwodzie Sliwen
 Gradec – wieś w obwodzie sofijskim
 Gradec – wieś w obwodzie Widyń

Chorwacja 
 Gradec – część Zagrzebia
 Gradec – gmina w żupanii zagrzebskiej

Macedonia Północna 
 Gradec – wieś w gminie Wałandowo
 Gradec – wieś w gminie Kriwa Pałanka
 Gradec – wieś w gminie Winica
 Gradec – wieś w gminie Wrabcziszte

Słowenia 
 Gradec – wieś w gminie Krško
 Gradec – wieś w gminie Pivka